A Jamník településnév jelentései:

Jamnik szlovákiai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban
Szepesárki (Árkibánya) szlovákiai község szlovák neve az Iglói járásban